Gatunek ptaka z rodziny łuszczaków:
 osetnik zwyczajny (Carduelis citrinella syn. Serinus citrinella)
 osetnik korsykański (Carduelis corsicana)

Miejscowości w Polsce:
 Osetnik – kolonia wsi Sasino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo 
 Osetnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta